Spook (englisch für „Spuk“ oder „Gespenst“) ist die Bezeichnung

 einer deutschen Horrorpunkband, siehe The Spook
 eines Fantasy-Zyklus von Joseph Delaney, siehe Spook-Zyklus

Spook ist der Name von:
 Angela Spook (Angelika Tampier; 1954–2020), Düsseldorfer Stadtoriginal

Siehe auch:
 Spuk